«Зеркальная кожа» — кинофильм.

Сюжет 
В основе сюжета — история взросления мальчика, живущего в 1950-х годах в сельской глубинке штата Айдахо. В фильм вплетены элементы гротеска, вампиризма, сексуального насилия над детьми и религиозного фанатизма, которые показаны через ощущения и фантазии впечатлительного подростка и его друзей.

Фильм создает мрачное настроение. Действие за пределами дома в основном происходит вокруг разрушенных ферм и в кукурузных полях Айдахо (сами съёмки проходили в Канаде). Идиллический солнечный свет в кадре контрастирует с тёмными тайнами и упадничеством героев. Рассказ ведется в объективном, несколько абсурдистском стиле.

В ролях 

 Джереми Купер — Сет Доув
 Вигго Мортенсен — Кэмерон Доув
 Линдси Дункан — Дельфин Блю
 Шила Мур — Рут Доув
 Дункан Фрайзер — Люк Доув
 Роберт Кунс
 Дэвид Блум
 Ивэн Холл
 Коди Лукас Уилби

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Канады
Фильмы США 1990 года
Фильмы Канады 1990 года
Независимые фильмы Канады
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях